Мано́к:

 Манок — музыкальный инструмент, имитирующий своим звучанием голоса зверей и птиц.
 «Манок» — фольклорный вокальный ансамбль, лауреат Государственной премии Карельской АССР (1982).